Aspöck kan som auktorsförkortning betyda:

 Horst Aspöck
 Ulrike Aspöck

Robotskapade auktorsförkortningar